Schleid kan syfta på:

Geograf

Tyskland 

 Schleid, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Schleid, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,